Залаегерсег — місто в Угорщині, адміністративний центр медьє Зала.
 Залаегерсег (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.
 Вулиця Залаегерсег — вулиця в Херсоні.

Багатозначні терміни